Nacida ayer hace referencia a dos películas norteamericanas:
 Nacida ayer, de 1950, dirigida por George Cukor.
 Nacida ayer, de 1993, nueva versión de la anterior.